Республика́нцы () — французская политическая правоцентристская партия. Зарегистрирована 30 мая 2015 года в результате переименования и смены устава партии Союз за народное движение. Первым лидером партии стал Президент Французской республики в 2007—2012 годах Николя Саркози.

Партия является членом Центристского демократического интернационала, Международного демократического союза и Европейской народной партии.

История 
Партия была создана в результате переименования и смены устава партии Союз за народное движение, которая была в свою очередь образована 17 ноября 2002 года в результате трансформации объединения Союз за президентское большинство, созданного 23 апреля 2002 года Жаком Шираком и Аленом Жюппе весной того же 2002 года.

Изменение названия и устава партии было среди обещаний Николя Саркози, с которыми он шёл на внутрипартийные выборы 2014 года, в которых он одержал победу. После обсуждения в качестве нового имени для партии было выбрано «Республиканцы». 14 апреля 2015 года Натали Косцюшко-Моризе, вице-президент партии представила Николя Саркози, а затем — политическому бюро проект нового устава. Этим уставом предусматриваются, помимо прочего, проведение партией открытых праймериз перед президентскими выборами 2017 года, на которых будет избран кандидат, пользующийся наибольшим доверием однопартийцев, а также всеобщие выборы руководителей департаментальных руководителей.

5 мая 2015 года новое название было принято политическим бюро партии, а затем 28 мая — интернет-голосованием членов партии большинством в 83,28 % при явке в 45,74 %. Новый партийный устав также принят большинством в 96,34 % от числа проголосовавших, а состав нового политического бюро — 94,77 %. Изменение названия партии официально произошло на её съезде 30 мая 2015 года в Париже, в присутствии около . Немецкий канцлер Ангела Меркель направила собравшимся на съезд послание дружбы и поддержки.

Название партии 
Новое наименование партии вызывает возражения. Так, адвокат Кристоф Легевак пишет петицию, озаглавленную «Мы все — республиканцы», а 5 мая 2015 года подаёт на партийцев в суд с требованием отмены зарегистрированной 5 декабря 2015 года Союзом за народное движение марки «Республиканцы» (). 26 мая 2015 года парижский суд высшей инстанции отказывает 4 политическим партиям левых взглядов в удовлетворении требований, поскольку причинение ущерба не было продемонстрировано.

Французский историк  обратил внимание на то, что в конце XIX—начале XX века слово республика чаще использовалась в своих наименованиях левыми, а не правыми политическими объединениями:  Жюля Ферри и Жюля Греви и Республиканский союз Леона Гамбетты. Затем, в XX веке слово республика начинают использовать больше правые, начиная с , а левые предпочитают теперь производные от слова социализм. Окончательно слово закрепляется за правой частью политического спектра начиная с 1958 года, когда генерал Де Голль создаёт , преобразованный затем в Объединение в поддержку республики, в Союз демократов в поддержку республики, ставшие предшественниками нынешней партии Республиканцы.

Председатель фракции партии в Национальном собрании Кристьян Жакоб высказал пожелание, чтобы фракция не обозначалась сокращением LR, но только полным наименованием Les Républicains. В ответ другие парламентские фракции также высказались с требованием использовать для их обозначения только полные наименования, содержащие слова республиканский или демократический. Однако, на практике в СМИ уже стала широко использоваться аббревиатура LR, хотя сама партия предпочитает сокращённое наименование Les Rep (Респы)
.

Программа 
Аналитики полагают, что партия придерживается правоцентристских взглядов. Среди её основных идеологических моментов называются голлизм, консерватизм, христианская демократия, экономический либерализм.

Сама партия выделяет 8 важнейших для себя ценностей: свободу, труд, светскость, справедливость, развитие, ответственность, заслуги и авторитет.

Организационная структура 
Руководит деятельностью партии Политическое бюро, в состав которого входят:
 председатель и заместитель председателя движения
 генеральный секретарь
 национальный казначей
 80 членов Политического бюро, избираемые Национальным советом партии на срок 2,5 года
 3 представителя Молодых республиканцев (молодёжного крыла партии)
 бывшие президенты Республики, действующий и бывшие премьер-министры
 председатели Национального собрания, председатели партийных фракций в Национальном собрании, в Сенате и в Европарламенте
 председатель Европейской народной партии и вице-председатель ЕНП от Франции
 бывшие председатели партии
Члены правительства и Еврокомиссии, являющиеся членами партии, но не входящие в Политическое бюро, могут присутствовать на его заседаниях, но не имеют права голоса.

Результаты выборов 
На момент создания Республиканцы была крупнейшей оппозиционной и второй по величине партией Франции (после Социалистической). По состоянию на 15 сентября 2015 года, в партии состояли , за год число партийцев сократилось на 3100 человек.

От предшественника партии достались 199 мест в Национальном собрании (из 577), 144 места в Сенате (из 348), 19 мест в Европарламенте (из 74, выделенных для делегатов из Франции).

Региональные выборы 2015 
Первыми выборами, в которых приняла участие преобразованная партия, стали региональные выборы, прошедшие в два тура 3 и 14 декабря 2015 года. В большинстве регионов Республиканцы принимали в них участие в составе предвыборной коалиции «Союз правых и центристов» () и не смогли набрать большинства голосов.

Однако, по итогам второго тура Республиканцы получили большинство в 7 регионах из 13 в метрополии, а также в заморском регионе Реюньон. В трёх других заморских регионах Республиканцы вообще не смогли получили регионального представительства.

Подробные итоги прошедших выборов:

Президентские выборы 2017

Праймериз 
Для определения единого кандидата на президентских выборах руководством партии совместно с несколькими союзными небольшими политическими объединениями было решено впервые провести праймериз. Голосование на них было доступно для всех граждан Франции, внесённых в избирательные списки по состоянию на 31 декабря 2015 года или которым на момент президентских выборов исполнится 18 лет. При голосовании избиратели должны были заплатить по 2 евро, которые шли на финансирование праймериз (если бы денег не хватило, партия брала на себя покрытие дефицита; если бы собранных денег оказалось больше, они были бы использованы на предвыборную агитацию), а также подписать следующий текст: «Я разделяю республиканские ценности правых и центра, и я выступаю за смену власти ради возрождения Франции» Выборы состоялись в 2 тура, 20 и 27 ноября 2016 года — во второй тур переходили 2 кандидата, набравшие наибольшее число голосов.

В первом туре голосования приняло участие 7 кандидатов. Голоса распределились следующим образом:

Во второй тур перешли набравшие наибольшее число голосов Франсуа Фийон и Ален Жюппе. Во втором туре голоса распределились следующим образом:

По результатам праймериз кандидатом от правых и центра стал Франсуа Фийон.

Выборы 
Немедленно после выборов победивший на праймериз Франсуа Фийон был абсолютным фаворитом президентской кампании — опросы давали ему от 23 % до 29 % в первом туре и 67 % во втором туре (против Марин Ле Пен). Однако, 25 января 2016 года сатирический еженедельник «Канар аншене» опубликовал статью, согласно которой Фийон с 1988 по 2002 год фиктивно нанимал свою жену Пенелопу в качестве парламентского помощника, в результате чего ей было незаконно выплачено из государственного бюджета более полумиллиона евро. Также согласно изданию, мадам Фийон маем 2012 и декабрём 2013 года получила от журнала «Ревю де Дё Монд» более ста тысяч евро за якобы выполнявшуюся ею работу литературного редактора. В дальнейшем скандал разрастается, обрастает новыми подробностями, так что 1 марта прокуратура открывает против него расследование, но Фийон отказывается уступить своё место в качестве кандидата занявшему второе место Аллану Жюппе, несмотря на сильно упавший с начала кампании рейтинг. В результате, многие соратники Фийона отказывают ему в поддержке. В результате, на состоявшемся 23 апреля 2017 года голосованию первого тура кандидат от Республиканцев Франсуа Фийон набирает лишь 20,01 % голосов, занимает третье место (пропустив вперёд Эмманюэля Макрона и Марин Ле Пен) и выбывает из дальнейшей борьбы за президентское кресло. Сразу после получения результатов выборов вечером 23 апреля Фийон признаёт своё поражение и призывает голосовать за Эмманюэля Макрона.

После своей победы во втором туре президентских выборов конкуррент «Республиканцев» и лидер движения «Вперёд!» Эмманюэль Макрон представляет Национальному собранию кандидатуру своего премьер-министра — «Республиканца», близкого соратника Алана Жюппе, депутата Национального собрания и мэра Гавра Эдуара Филиппа. 15 мая 2017 года его кандидатура утверждена Национальным собранием. Многие высокопоставленные деятели «Республиканцев» (такие как Натали Косцюшко-Моризе, Кристиан Эстрози и Жан-Луи Борлоо) выступают в поддержку президентского большинства. Эдуар Филипп назначает на некоторые ключевые должности в своём правительстве «Республиканцев»: Брюно Ле Мэра на должность министра экономики и Жеральда Дарманена на должность министра средств массовой информации, но они в тот же день исключены из партии.

Парламентские выборы 2017 
По итогам состоявшегося 11 июня 2017 года первого тура выборов в Национальное собрание Республиканцы получили в общей сложности 15,77 % голосов, заняв второе место после партии президентского большинства Вперёд, Республика!. Во втором туре, 18 июня, партия смогла получить 113 мест из 577, также заняв второе место после партии президента, получившей 308 депутатских мандатов.

По итогам выборов в июне 2017 года было сформировано второе правительство Филиппа, но после долгой внутренней борьбы Политическое бюро республиканцев приняло 31 октября 2017 года решение об исключении из партии лиц, вошедших в действующее правительство, а также парламентариев, поддерживающих политику президента Макрона: Эдуара Филиппа, Жеральда Дарманена, Себастьяна Лекорню, Тьери Солера и лидера фракции «» в Национальном собрании Франка Ристера.

Европейские выборы 2019 
25 и 26 мая 2019 года во Франции состоялись выборы в Европейский парламент, результаты которых оказались для правоцентристов самыми низкими с 1979 года — получив 8,5 % голосов, «Республиканцы» оказались на четвёртом месте (возглавлял список кандидатов Франсуа-Ксавье Беллами). Прежде наихудшим был исход выборов 1999 года, когда Объединение в поддержку республики заручилось поддержкой 12,82 % избирателей. Неудача ждала республиканцев даже в округах, исторически считавшихся их оплотом: так, в XVI округе Парижа, где Франсуа Фийон в 2017 году набрал 58,45 %, теперь партию поддержали только 24,22 % избирателей (за правящую партию «Вперёд, Республика!» здесь проголосовали 46,1 %).

Руководство

Председатели партии

Генеральные секретари

Примечания 

Правоцентристские партии
Консервативные партии
Голлистские организации
Политические партии, основанные в 2015 году